ICO eller Ico kan syfta på:

 ICO (filformat) – filformat
 Ico (datorspel) – datorspel